Kozłów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Kozłów (gemeente Radzanów), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Białobrzeski in de gemeente Radzanów
 Kozłów (gemeente Wyśmierzyce), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Białobrzeski in de gemeente Wyśmierzyce
 Kozłów (powiat Bolesławiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Bolesławiecki
 Kozłów (powiat Dąbrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Dąbrowski
 Kozłów (powiat Dębicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Dębicki
 Kozłów (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Garwoliński
 Kozłów (powiat Gliwicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Gliwicki
 Kozłów (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Jędrzejowski
 Kozłów (powiat Miechowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Miechowski
 Kozłów (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Radomski
 Kozłów (powiat Wrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Wrocławski